Een buisvormige houder ter bescherming van een voorwerp, zoals een sigarenkoker, brillenkoker, pijlkoker, enzovoort
 Een kartonnen koker, waar iets in verpakt of op gewikkeld kan worden. 
 Een peniskoker
 Een stortkoker, waarin afval naar een verzamelplaats wordt geleid
 Een liftkoker of liftschacht
 Een ander woord voor tunnelbuis
 Een type brug: Kokerbrug
 Een apparaat om iets mee te verhitten (aan de kook te brengen), zoals een waterkoker, een rijstkoker en een melkkoker
 Een koker in een wipmolen of spinnenkopmolen
 Een familienaam, zoals de burgemeesters van Broek in Waterland, Cornelis Koker (1819-1849) en Baltus Koker (1857-1866)